Eichenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orten:
 Eichenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Obereichenbach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Untereichenbach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern

Burg:
 Eichenbach, frühere Benennung der Burgruine Haichenbach in der Gemeinde Hofkirchen, Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Mühlviertel, Österreich

Fließgewässer:
 Eichenbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr zwischen Antweiler und Fuchshofen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Eichenbach (Buchbach), linker Zufluss des Buchbach (Erms) (Scheulerbach; zur Erms) nahe Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Eichenbach (Eichenbach), rechter Zufluss des Eichenbach (Rems, Schorndorf) (zur Rems) nahe Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichenbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat bei Eyb, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern
 Eichenbach (Glan), linker Zufluss des Glan gegenüber Bettenhausen (Glan-Münchweiler), Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Eichenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst zwischen Eichenau und Diembot, beide Stadtteil Lendsiedel, Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichenbach (Reichenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Reichenbachs (zur Mittleren Aurach) bei Oberreichenbach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Eichenbach (Rems), zwei linke Zuflüsse der Rems im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Eichenbach (Rems, Plüderhausen) oder Aichenbach, Zufluss in Plüderhausen
 Eichenbach (Rems, Schorndorf) (Oberlauf: Siebenklingenbach), Zufluss vor Schorndorf
 Eichenbach Entlastung, linker Kanal des Eichenbachs zur Rems in Schorndorf
 Eichenbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zum Glan) nahe Spesbach (Hütschenhausen), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Eichenbach (Schweinbach), linker Zufluss des Schweinbachs (zur Fils) bei Eislingen/Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eichenäckerbach
 Eichengraben
 Aichenbach